O nome Fengshen, que significa 'deus da chuva' em chinês, foi dado a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:

 Tufão Fengshen (2002) - intenso tufão equivalente a um furacão de categoria 5, mas afetando o Japão, a península da Coreia e a República Popular da China já bem enfraquecido.
 Tufão Fengshen (2008) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 3 que atingiu a região central das Filipinas e o sudeste da China, causando pelo menos 622 mortes.

Desambiguação